Starchaia sestra (Старшая сестра) est un film soviétique réalisé par Gueorgui Natanson, sorti en 1966.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Valeri Vladimirov
 Musique : Vladlen Tchistiakov
 Décors : Semion Uchakov
 Montage : Lioudmila Petchieva

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1966
Film dramatique soviétique